Мари́на Влади́мировна Орло́ва (урождённая Марина Владимировна Родина; 10 декабря 1980, Арзамас, СССР) — американский -этимолог русского происхождения, видеоблогер, писательница, продюсер. Ведущая канала на YouTube «Hot For Nutrition» и автор сайта HotForWords.com. В 2012 году записала серию видеороликов для личного веб-сайта Bankrates.com, в которых объясняла значение широко используемых финансовых и экономических терминов. Живёт в США, в Калифорнии.

Биография 
Окончила Арзамасский государственный педагогический институт с дипломами — «учитель русского языка и литературы» и «английская филология». Орлова работала в магазине в течение года, прежде чем обратиться в международную программу найма сотрудников, хотела сделать что-то творческое или улучшить свои навыки владения английским языком и подготовиться к обучению для получения степени доктора философии; Позднее уехала в США, в небольшой городок недалеко от Сан-Франциско, на стажировку и подработку в качестве няни. Через год она переехала в Голливуд, где она попыталась начать карьеру модели. После производства двух фотосессий ей сказали, что при своём росте 165 сантиметров она слишком низкого роста для модели.
В настоящее время поддерживает популярный обучающий канал на YouTube HotForWords и сайт.

Hot for Words 
В феврале 2007 года Чарльз Комо (), создатель интернет-сайтов для музыкальных групп, зарегистрировал торговую марку «The Hot for Words» (), также была зарегистрирована учётная запись видеохостинге YouTube Hotforwords. 7 марта 2007 года было опубликовано первое видео «Введение в филологию ;-)». Орлова сказала, что это было в то время, когда «каждый загружал слоистость».

Видеоролики начинаются с девиза «Интеллект — это сексуально» () и рассказывают об этимологии слов английского языка. Некоторые из её записей сосредоточены на повседневных словах, таких, как ирония и OK, в то время как другие откапывают довольно необычные (напр.: floccinaucinihilipilification и antidisestablishmentarianism). В отдельных записях рассматриваются идиомы, такие как «let the cat out of the bag», «dressed to the nines» и «three sheets to the wind» или новые слова как глагол Google.

В 2008 году Орлова была признана журналом Wired «самым сексуальным гиком в мире» () в конкурсе «Сексуальный Гик года» () Телеканал  неоднократно включал Орлову в список своих «горячих женщин сети» (), а журнал Космополитан назвал её «самой популярной гуру на YouTube» () 8  Марина Орлова неоднократно выступала в качестве эксперта в телевизионном шоу в США The Bill O'Reilly Factor.

Орлова появилась на обложке ноябрьского выпуска журнала «Мятежник» () за 2009 год, посвящённого выпуску вина, пива и спиртных напитков, в котором говорилось о том, как объясняются общеупотребительные слова в области производства напитков. Орлова имела профиль на «Медиуме» (), Интернет-версии журнала «».

The Moscow Times написал о том, что Орлова эксплуатирует по максимуму образ «блондинки-бомбы». Она появляется в своих клипах слегка одетой, с надутыми губками и «делает глазки» — это главный фактор успеха. «Однако, хотя количество малообеспеченных девушек в Интернете безгранично, не все из них вкладывают столько интеллектуальных усилий в свой успех».

Видеоролики, созданные Мариной Орловой, в общем набирают более 10 миллионов раз в месяц на Youtube. С момента своего выпуска отдельные видеоролики просматривались до 23 миллионов раз. Общее количество просмотров для всех видеороликов в апреле 2012 года составляло около 456 миллионов просмотров. Эти факты делают Марину Орлову одним из самых успешных видеоблогеров.

В интервью Орлова объяснила, как она заинтересовала зрителей знанием о словах: «Как ещё я могла привлечь их к словам?»; «Все знают, что „секс продаёт“.».

Весной 2010 года Марина начала делать видео уроки русского языка для телеканала RT.

Библиография 
 
о ней

Примечания

Ссылки 
 Сайт «HotForWords.com»
 Teaching for lust, Marc Bousquet, from Brainstorm, the blog of The Chronicle Review.
 Золушка из Арзамаса покорила Голливуд

Этимологи
Выпускники Арзамасского государственного педагогического института имени А. П. Гайдара